Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marcos Hocevar e João Soares che hanno battuto in finale Álvaro Fillol e Jaime Fillol 7–6, 6–7, 6–4.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Rolf Gehring /  Ferdi Taygan (primo turno)

 José Luis Damiani /  Ricardo Ycaza (semifinali)
 Ricardo Cano /  Belus Prajoux (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1981